Tiongo peut désigner : 
 Tiongo, une commune rurale située dans le département d'Ouéléni au Burkina Faso
 Tiongo, une commune rurale située dans le département de Tibga au Burkina Faso
 Tiongo-Lampiadi, une commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso
 Tiongo-Pani, une commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso
 Tiongo-Pori, une commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso

Homonymie de localités